Чемпионат Европы по футболу 2012 среди юношей до 19 лет стал 61-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей и прошел в Эстонии с 3 по 15 июля 2012 года. Действующим чемпионом являлась сборная Испании. Это соревнование также играет роль отборочного турнира для чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2013, на который отберутся 6 команд из Европы.

В этом турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся не позднее 1 января 1993 года.

Отбор 

Отборочный турнир к финальной части был сыгран в два раунда:
 Первый раунд — 21 сентября 2011 — 16 ноября 2011
 Элитный раунд — 23 мая 2012 — 31 мая 2012

Финальной части предшествовали два отборочных раунда: первый раунд и элитный раунд. Во время этих раундов 51 команда соревновалась за то, чтобы определить 7 команд, которые присоединятся к уже отобравшейся на правах хозяйки сборной Эстонии.

В первом раунде не принимал участия Лихтенштейн, а также Англия, Франция и Испания, прошедшие сразу в элитный раунд. Оставшиеся 48 команд были поделены на 12 групп по 4 команды. Каждая из групп была сыграна как отдельный мини-турнир в одной из участвующих стран. 12 победителей групп, 12 команд, занявших вторые места, и лучшая команда, занявшая третье место, прошли в Элитный раунд.

В Элитном раунде оставшиеся 28 команд были поделены на 7 групп по 4 команды. 7 победителей групп прошли в финальную часть.

Следующие команды попали в финальную часть:

  Англия
  Греция
  Испания
  Португалия
  Сербия
  Франция
  Хорватия
  Эстония

Судьи 

УЕФА назвал 6 судей и 8 помощников судей, которые будут работать на турнире, 18 июня 2012. Все являются молодыми судьями и претендуют в будущем на работу на высшем уровне. Дополнительно 2 эстонских судьи были выбраны в качестве 4-х судей на матчах группового этапа.

Составы

Стадионы

Групповой этап 
Жеребьевка группового этапа прошла 6 июня 2012 в Таллине (Эстония).

Победитель и вторая команда каждой группы проходят в полуфинал. Лучшие три команды из каждой группы также квалифицируются на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2013.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
5 голов
  Хесе
3 гола
  Димитриос Диамантакос
  Йоргос Катидис
2 гола

  Беник Афобе
  Пако Алькасер
  Жерар Деулофеу

  Бетинью
  Андре Гомеш
  Поль Погба

  Самуэль Юмтити
  Домагой Павичич
  Михаэл Понграчич

1 гол

  Харри Кейн
  Джон Ландстрэм
  Натан Рэдмонд
  Натаниэль Чалоба
  Маврудис Бугаидис
  Хараламбос Ликояннис
  Спирос Фурланос

  Яннис Янниотас
  Дерик Оседе
  Денис Суарес
  Брума
  Жуан Мариу
  Фабиу Мартинш

  Никола Нинкович
  Жордан Верету
  Тибо Вьон
  Ришар-Кентен Самник
  Димитри Фулькье
  Карл-Ээрик Луйгенд

1 автогол
  Артур Пикк (против Португалии)

Примечания

Внешние ссылки 

Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет на UEFA.com
Официальный сайт турнира

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Эстонии
Футбол в Эстонии в 2012 году
Июль 2012 года
футбол